Vlag van Winsum (Friesland)
 Vlag van Winsum (Groningen)